Leone Abbacchio est un personnage de l'univers du manga JoJo's Bizarre Adventure.

Passé 
Avant son entrée sous les ordres de Polpo, Abbacchio était un policier. Plein d'espoir, il comprit vite que son métier était plein de contradictions, si en effet certains risquaient leur vie, d'autres policiers étaient nettement plus sûrs d'éviter tous les risques. De plus, les gens sont rarement vraiment enthousiasmés par la police, puisqu'ils préfèrent éviter de se confronter à la loi, cela s'étend aux policiers; quant aux gangsters, s'ils ont l'argent, ils ne risquent rien.

Confronté aux problèmes de la corruption, il pensait que puisque les rues sont pleines de gangsters, autant être financé par l'un d'entre eux et tenter d'arrêter les autres.

Sa vie bascula, lorsque étant appelé pour interpeler un individu, Abbacchio et son partenaire se retrouvèrent nez à nez avec le mafieux dont Abbacchio avait accepté des pots-de-vin. Abbacchio qui voulait l'arrêter se rendit compte que tout le monde saurait qu'il avait accepté de l'argent de cet homme et que sa carrière serait finie. Son camarade, se rendant compte que le bandit avait une arme tenta de le stopper, mais celui-ci tira sur lui qui tentait de protéger Abbacchio.

Dès lors, Abbacchio vit sa vie détruite, punit pour avoir, non seulement accepté l'offre d'un mafieux, mais aussi pour avoir provoqué la mort de son camarade. Il rentra donc à Passione pour deux raisons : parce que désormais, personne d'autre ne l'accueillerait, mais aussi pour continuer comme Buccellati de veiller de l'autre côté sur les gens.

Dans Golden Wind 

Abbacchio est l'ainé de la bande, mais c'est plutôt un personnage mineur dans la bande. Il est assez peu disposé à croire en Giorno de prime abord, méprisant son inexpérience et son tempérament, toutefois, il évolue peu à peu et reconnait sa capacité innée à trouver une solution à tout problème.

Durant l'aventure, il aide quand même Bucciarati à tuer Zucchero et Giorno à tromper Illuso.

Malheureusement, Bucciarati ayant l'intention d'utiliser Moody Blues pour découvrir l'identité du Boss, ce dernier exécutera Abbacchio lui-même.

Moody Blues 

C'est un genre de Stand-magnétoscope, il est assez faible mais est capable de « rejouer » une scène qui s'est jouée auparavant. Moody Blues prend alors l'apparence de la personne ciblée qui montre ce qu'elle a fait à l'endroit indiqué, au moment indiqué. Moody Blues est également utilisé par Abbacchio pour tromper ses adversaires en prenant sa propre apparence, créant deux Abbacchio.

Abbacchio, Leone